Eskipazar (district), een Turks district in de provincie Karabük
 Eskipazar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Eskipazar